Eiland van Cadzand, met als kerngebied de Oudelandse Polder, waarop het dorp Cadzand gelegen is, eventueel nog aangevuld met het Eiland van Zuidzande, met als kerngebied de Zuidzandepolder waarop het dorp Zuidzande gelegen is.
Land-van-Cadzands, een Zeeuws dialect dat gesproken wordt in het westen van Zeeuws-Vlaanderen